O número Zero.
Ponteiro nulo - ponteiro (ou qualquer outro tipo de referência) que indica que este ponteiro, intencionalmente, não se refere a um objeto (ponteiro nulo).  
Nulidade (Direito) - Em direito, a nulidade ocorre quando um interesse público é lesado. É uma forma completa de cassação dos efeitos de uma ação judicial.
Voto nulo - expressão usada para designar quando numa eleição, o eleitor comparece ao local da votação, mas decide não votar em nenhum candidato.
Caractere nulo - um caracter da tabela ASCII e do conjunto de caracteres. 
Vector nulo - o vetor cujas componentes têm valor igual a 0 (zero). 
Função nula (ciência da computação)
Nullo
Nulidade do voto

Desambiguação